Институт водных и экологических проблем СО РАН — институт Сибирского Отделения Академии Наук, организованный в 1987 году. Расположен в Барнауле.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института является исследование водных и экологических проблем, мониторинг окружающей среды, снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф и др. Кроме того, с 1987 года в институте совместно с Росавиакосмосом и МГУ им. М.В. Ломоносова исследуются особенности влияния ракетно-космической деятельности на окружающую среду в нескольких регионах на территории Алтайского края, Республик Алтай, Хакасии и Казахстана.

Также институт участвует в нескольких международных проектах: международный проект «Золотая вода» (Golden Water) в рамках Ассоциации академий наук стран Азии (ААНА), Водный проект Международного института прикладного системного анализа (IIASA, Laxenburg, Австрия), международный проект «Транспорт наносов и морфологическая эволюция береговой зоны» (US NAVY Office of Naval Research), российско-бельгийские экспедиции по комплексному лимнологическому исследованию Телецкого озера (Республика Алтай), проект Международного научного комитета по проблемам окружающей среды (SCOPE) «Оценка распространения ртути и её роли в экосистемах» и др.

История 
 1987 — на базе лабораторий ряда институтов Сибирского отделения РАН, проводивших исследования природно-ресурсной и экологической направленности образован Институт водных и экологических проблем СО РАН (1 сентября 1987). Первым директором-организатором института стал действительный член Российской академии наук Олег Федорович Васильев (в настоящее время является советником Российской академии наук).
 1996 — на базе Новосибирской комплексной лаборатории и научно-исследовательской базы флота Сибирского отделения РАН в Новосибирском научном центре Сибирского отделения РАН создан Новосибирский филиал Института.
 1999 — совместно с Кемеровским научным центром организована Лаборатория геоэкологических и водных проблем.
 2002 — открыт Горно-Алтайский филиал (Республика Алтай).
 2003 — открыто новое здание института на улице Молодёжной, 1. Ранее, в 1993—2002 годах институт располагался в здании по ул. Папанинцев, 105.

Структура 

В составе института два филиала, два стационара и ряд лабораторий, работает аспирантура по 14 специальностям и докторантура по 2 специальностям.
 Лаборатории в Барнауле:
 Лаборатория биогеохимии — заведующий д. б. н., профессор Пузанов Александр Васильевич.
 Лаборатория водной экологии — заведующий к. б. н., доцент Кириллов Владимир Викторович
 Лаборатория гидробиологии — и.о. заведующей д. б. н., доцент Яныгина Любовь Васильевна
 Лаборатория гидрологии и геоинформатики — заведующий д. т. н. Зиновьев Александр Тимофеевич
 Лаборатория ландшафтно-водноэкологических исследований и природопользования — заведующая д. г. н., профессор Красноярова Бэлла Александровна
 Лаборатория водных ресурсов и водопользования — заведующая д. г. н., доцент Рыбкина Ирина Дмитриевна
 Лаборатория физики атмосферно-гидросферных процессов — заведующий д. т. н. Романов Андрей Николаевич.
 Химико-аналитический центр — начальник д. х. н., доцент Папина Татьяна Савельевна
 Новосибирский филиал ИВЭП СО РАН — директор к. б. н. Ермолаева Надежда Ивановна
 Горно-Алтайский филиал ИВЭП СО РАН — директор д. с.-х. н., доцент Ельчининова Ольга Анатольевна
 Лаборатория моделирования экологических систем (г. Кемерово) — заведующий д. т. н. Счастливцев Евгений Леонидович
 Стационары института:
 Кызыл-Озёкский почвенно-биологический стационар в Республике Алтай.
 Ануйский стационар, недалеко от поселка Тог-Алтай в Солонешенском районе на р. Ануй.

Сотрудники института 
 В 2014 году в институте работало 176 сотрудников, в том числе 82 научных сотрудника, среди которых 1 академик, 16 докторов и 49 кандидатов наук.
 Советник РАН — Васильев, Олег Федорович, академик РАН

Дирекция 
 Директор — Пузанов Александр Васильевич, профессор, доктор биологических наук
 Заместители директора по научной работе:
 Безматерных Дмитрий Михайлович, доцент, доктор биологических наук
 Зиновьев Александр Тимофеевич, доктор технических наук
 Учёный секретарь:
 Трошкин Дмитрий Николаевич, кандидат физико-математических наук, PhD

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Литература 
 Безматерных Д. М., Ротанова И. Н., Жерелина И. В. К 20-летию Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук // Мир науки, культуры, образования. — 2007. — № 2 (5). — С. 4-8.
Безматерных Д. М. ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТ // Большая российская энциклопедия. Том 5. – Москва, 2006. – С. 490.

Ссылки 
 Официальный сайт института 
 Безматерных Д. М. ВОДНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТ // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016)

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Наука в Барнауле
Появились в 1987 году в России
1987 год в Алтайском крае